Název Tisíciletá lípa nese velké množství významných a památných stromů, mnohé z nich ovšem tohoto věku ve skutečnosti nedosahují:

 Tisíciletá lípa (Běleň) – okres Český Krumlov (také známa jako Běleňská lípa)
 Tisíciletá lípa (Bzenec) – okres Hodonín (také známa jako Bzenecká lípa)
 Tisíciletá lípa (Grabštejn) – okres Liberec (také známa jako Grabštejnská lípa)
 Tisíciletá lípa (Kamenice nad Lipou) – okres Pelhřimov (také známa jako Kamenická lípa)
 Tisíciletá lípa (Klokočov) – okres Havlíčkův Brod (také známa jako Klokočovská lípa)
 Tisíciletá lípa (Kotel) – okres Liberec (také známa jako Kotelská lípa)
 Tisíciletá lípa (Krásná Lípa) – okres Děčín (zanikla ve 20. století)
 Tisíciletá lípa (Lhotka) – okres Jablonec nad Nisou
 Tisíciletá lípa (Mladějovice) – okres Olomouc (také známa jako Mladějovická lípa)
 Tisíciletá lípa (Otín) – okres Tachov (také známa jako Otínská lípa)
 Tisíciletá lípa (Stará Lysá) – okres Nymburk
 Tisíciletá lípa (Tatobity) – okres Semily (také známa jako Tatobitská lípa)
 Tisíciletá lípa (Vendolí) – okres Svitavy (také známa jako Vendolská lípa)
 Tisíciletá lípa (Zádub) – okres Cheb

Řada Tisíciletých lip roste v Německu:

 Tisíciletá lípa (Effeltrich) – Bavorsko (u Forchheimu, také známa jako Tanzlinde)
 Tisíciletá lípa (Elbrinxen) – Severní Porýní-Vestfálsko (také známa jako Wittekind-Linde)
 Tisíciletá lípa (Grottenthal) – Bavorsko (u Neukirchen-Balbini)
 Tisíciletá lípa (Königslutter) – Dolní Sasko (také známa jako Kaiser-Lothar-Linde)
 Tisíciletá lípa (Polchow) – Meklenbursko-Přední Pomořansko
 Tisíciletá lípa (Puch) – Bavorsko (také známá jako Edignalinde)
 Tisíciletá lípa (Reinberg) – Meklenbursko-Přední Pomořansko (také známa jako Reinberger Linde)
 Tisíciletá lípa (Schindlingsfeld) – Hesensko